Суперлига 2012/2013 () — 77-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 25 августа 2012 года и закончился 2 июня 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за распределение мест в еврокубках

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

2012/2013
Греция